Staudach heißen folgende geographischen Objekte:
 Staudach-Egerndach, Gemeinde im Landkreis Traunstein, Bayern
 Staudach bei Mariaberg, Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Staudach (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Staudach (Anzing), Ortsteil der Gemeinde Anzing, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Staudach (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Staudach (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Staudach (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Staudach (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Staudach (Hergatz), Ortsteil der Gemeinde Hergatz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Staudach (Höslwang), Ortsteil der Gemeinde Höslwang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Staudach (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Staudach (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Staudach (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Staudach (Münsing), Ortsteil der Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Staudach (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Staudach (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Staudach (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Staudach (Rottach-Egern), Ortsteil der Gemeinde Rottach-Egern, Landkreis Miesbach, Bayern
 Staudach (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Staudach (Schwarzach), Ortsteil der Gemeinde Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Staudach (Siegenburg), Ortsteil des Marktes Siegenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Staudach (Staudach-Egerndach), Ortsteil der Gemeinde Staudach-Egerndach, Landkreis Traunstein, Bayern
 Staudach (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Staudach (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Staudach (Waakirchen), Ortsteil der Gemeinde Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Staudach (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Staudach (Windberg), Ortsteil der Gemeinde Windberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Staudach (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern
 Staudach (Winzer), Ortsteil der Gemeinde Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Staudach (Gemeinde Bad Kleinkirchheim), Ortschaft von Bad Kleinkirchheim in Kärnten
 Staudach (Gemeinde Atzbach), Ortschaft von Atzbach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Staudach (Gemeinde Alkoven), Ortschaft von Alkoven, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Staudach (Gemeinde Hochburg-Ach), Ortschaft von Hochburg-Ach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Staudach (Gemeinde Leonding), Ortschaft von Leonding, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Staudach (Gemeinde Oberwang), Ort in Oberwang, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Staudach (Gemeinde Oftering), Ortschaft von Oftering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Staudach (Gemeinde Pettenbach), Ort in Pettenbach, Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich
 Staudach (Gemeinde Puchkirchen), Ort in Puchkirchen am Trattberg, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Staudach (Gemeinde Seewalchen), Ortschaft von Seewalchen am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Staudach (Gemeinde Greinbach), Katastralgemeinde von Greinbach, Steiermark
 Staudach (Gemeinde Stams), Dorf bei Stams, Tirol

 Staudach ist der Familienname folgender Personen:
 Afra von Staudach (1526–1591), Äbtissin von Stift St. Georgen am Längsee

Siehe auch:
 Gugger von Staudach